Pyrwa profesionałna futbołna liga 2020/2021 (oficjalnie znana jako efbet League ze względów sponsorskich) jest 97. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Bułgarii. 
Brało w niej udział 14 drużyn, które w okresie od 7 sierpnia 2020 do 26 maja 2021 rozegrały w dwóch fazach 32 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o utrzymanie w Pyrwa liga oraz miejsce w Lidze Konferencji Europy UEFA.
Tytuł mistrzowski obroniła drużyna Łudogorec Razgrad zdobywając dziesiąty tytuł z rzędu i w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraż o Ligę Konferencji Europy 
Arda Kyrdżali wygrał 1-0 z Czerno More Warna baraż o miejsce w Lidze Konferencji Europy UEFA na sezon 2021/2022.

Baraż o Pyrwa liga 
Botew Wraca wygrał 1-0 baraż z Septemwri Sofia trzecią drużyną Wtora liga o miejsce w Pyrwa liga na sezon 2021/2022.

Najlepsi strzelcy

Stadiony

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2020 w Bułgarii
2021 w Bułgarii